Jacques Droz, un historien français (1909 - 1998).
 Jacques Droz, un architecte français (1882 - 1955).